Васконселос (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Васконселос, Габриэл (род. 1992) — бразильский футболист, вратарь.
 Васконселос, Себастьян (род. 1927) — бразильский актёр.
 Васконселос, Хосе (1882—1959) — мексиканский историк, философ и государственный деятель.
 Васконселос, Хосе Мауро де (1920—1984) — бразильский писатель.
 См. также 
 Васконселос Лопес, Брено (род. 1996) — бразильский футболист.